In 1980 werd, na acht jaar onderbreking, de derde editie van het Campeonato Brasileiro Série B gespeeld, de op een na hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 23 februari tot 18 mei. Londrina werd kampioen en promoveerde net als vicekampioen CSA naar de Série A.

Format
De 64 clubs werden verdeeld over acht clubs van acht teams. De acht groepswinnaars speelden een play-off tegen elkaar en de winnaars plaatsten zich voor de tweede fase van de Série A van datzelfde jaar. De vier verliezers gingen naar de tweede fase van de Série B, samen met de nummers twee en drie uit de eerste fase. De vier groepswinnaars uit de tweede fase plaatsten zich voor de knock-outfase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Promotie play-off
In geval van gelijkspel gaat de club met de beste prestatie in de eerste fase door.

Tweede fase

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Knock-outfase

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série B
Série B